Жигич () — фамилия. Известные носители:

 Жигич, Никола (род. 1980) — сербский футболист, нападающий.
 Жигич, Раде (1909—1954) — югославский коммунист, участник Народно-освободительной войны против фашистских оккупантов, военный и политический деятель социалистической Югославии.